Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2009 года — 33-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 26 декабря 2008 года по 5 января 2009 года в Оттаве, Канада. Чемпионом стала сборная Канады, одолевшая в финале сборную Швеции со счётом 5:1. Бронзовую медаль выиграла сборная России, победившая в матче за третье место сборную Словакии — 5:2.

Самым ценным игроком чемпионата был признан Джон Таварес, который также стал лучшим нападающим турнира. Лучшим бомбардиром соревнования стал Коди Ходжсон, набравший 16 (5+11) очков за результативность. Лучшим вратарём турнира был признан швед Якоб Маркстрём, лучшим защитником его соотечественник — Эрик Карлссон.

Арены 
На предварительном этапе все матчи группы A проходили в «Скоушабэнк Плэйс», а матчи группы B в «Оттава Цивик Центр». Все матчи плей-офф прошли в «Скоушабэнк Плэйс», а утешительного раунда в «Оттава Цивик Центр».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборные Германии и Латвии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 ^
 *
 *

 ^
Северная Америка
 ×
 *
Азия
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2008 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2008 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC-5).

Группа B 

Время местное (UTC-5).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC-5).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-5).

Полуфинал 
Время местное (UTC-5).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-5).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-5).

Финал 
Время местное (UTC-5).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Джон Таварес

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Якоб Маркстрём
 Защитник:  Эрик Карлссон
 Нападающий:  Джон Таварес

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Ярослав Янус
 Защитники:  Эрик Карлссон —  Пи-Кей Суббан
 Нападающие:  Джон Таварес —  Коди Ходжсон —  Никита Филатов

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2008 год в хоккее
Декабрь 2008 года
Январь 2009 года
Спорт в Канаде в 2008 году
Спорт в Канаде в 2009 году
2009
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Оттаве
Чемпионаты мира в Канаде